Елена Валентиновна Топильская (род. 27 января 1959, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский юрист, писатель, сценарист.

Биография 
Елена Топильская родилась в Ленинграде 27 января 1959 года. Училась на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. После окончания университета работала в прокуратуре, начиная с должности стажера районной прокуратуры и заканчивая следователем по особо важным делам при прокуратуре города. Расследовала дела об организованной преступности и садистах-маньяках, в частности, расследовала дело Иртышова.

В 1991 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Беспомощное состояние потерпевшего от преступления».

В настоящее время работает адвокатом в Балтийской коллегии адвокатов, преподаёт в Северо-Западном филиале Российского государственного университета правосудия, профессор кафедры. Ею написан ряд научных трудов, в том числе монография «Организованная преступность», учебник по прокурорскому надзору и комментарий к Закону о прокуратуре. Елена Топильская была заместителем председателя комиссии по правам человека при губернаторе СПб. Она является членом правления общественной правозащитной организации «Гражданский контроль»

Известность Елене Топильской как писателю принесла серия детективов о следователе прокуратуры Марии Швецовой, по мотивам которых снят телесериал «Тайны следствия», к которому она также написала ряд сценариев.

Муж — Максим Есаулов, полковник милиции в отставке, сценарист, писатель. Двоюродный брат — Владимир Топильский, спортивный комментатор.

Книги

Мария Швецова 
 Жизнь честных и нечестных (Танцы с ментами-1)
 Помни о смерти (Танцы с ментами-2)
 Белое, чёрное, алое (Мягкая лапа смерти)
 Ход с дамы пик
 Героев не убивают
 Ловушка для блондинов
 Роковая роль
 Овечья шкура
 Охота на вампиров
 Мания расследования
 Тёмные силы
 Криминалистика по пятницам
 Из Ниццы с любовью

Другие 
 Записки сумасшедшего следователя
 Испанская ночь
 Алая маска
 Дверь в зеркало
 Тайны реального следствия. Записки следователя прокуратуры по особо важным делам
 Реальные тайны следствия

Монографии и учебники 
 Организованная преступность

Фильмография 
 2000 — Тайны следствия (1 сезон) — режиссёр Илья Макаров, 16 серий
 2002 — Тайны следствия (2 сезон) — режиссёр Илья Макаров, 12 серий
 2003 — Тайны следствия (3 сезон) — режиссёр Александр Бурцев, 12 серий
 2004 — Тайны следствия (4 сезон) — режиссёр Александр Бурцев, 12 серий
 2005 — Тайны следствия (5 сезон) — режиссёры Александр Бурцев и Михаил Вассербаум, 12 серий
 2006 — Тайны следствия (6 сезон) — режиссёр Михаил Вассербаум, 12 серий
 2006 — Старые дела — режиссёр Виктория Зуева, 12 серий
 2007 — Тайны следствия (7 сезон) — режиссёр Михаил Вассербаум, 12 серий
 2008 — Преступная страсть (Двойная жизнь) — режиссёр Валерий Рожнов, 2 серии
 2009 — Тайны следствия (8 сезон) — режиссёр Михаил Вассербаум, 12 серий
 2009 — Одержимый (Джек-Потрошитель) — режиссёр Евгений Звездаков, 12 серий
 2010 — Судмедэксперты (Личные мотивы) — режиссёр Юрий Морозов, 8 серий
 2016 — Профиль убийцы (2 сезон) — режиссёр Владимир Койфман, 24 серии
 2019 — Тайны следствия. Прошлый век — режиссёр Жанна Коханова, 4 серии
 2020 — Немцы (сериал) — режиссёр Стас Иванов, 10 серий

Награды 
 Медаль «За содействие» Следственного комитета Российской Федерации (1 сентября 2017 года) — за ценный вклад в формирование подлинного образа ответственного и профессионального следователя в телесериале «Тайны следствия».

Примечания 

Адвокаты России
Авторы детективной прозы
Писатели России XXI века
Кандидаты юридических наук
Адвокаты по алфавиту
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета